Иванки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Иванки — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Иванки — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Иванки — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Иванки — прежнее название села Ивашки в Золочевском районе Харьковской области.